Sistema de Nomeação de Arquivos é um padrão de nomes de arquivos gerados pela execução de um processo, ou aplicativo, variando de sistema para sistema.

Como forma de organização e manutenção desses arquivos e diretórios, são criadas seções que deverão conter uma hierarquia de nomes com permissões de acesso.

Estas permissões, devem ser cuidadosamente analisadas e respeitando-se regras sobre protocolo de acesso. Em não havendo este controle, todo o sistema pode ser colocado em risco e comprometendo a segurança das informações de empresas e/ou organizações.

Ver também 
 Arquivo de Computador, ou ficheiro (informática)
 NFS
 Firewall
 Proxy

Sistemas operativos
Computação distribuída